Maruyama kan som auktorsförkortning betyda:

 Kiyoshi Maruyama
 Munetoshi Maruyama
 Toshiaki Maruyama

Robotskapade auktorsförkortningar